La stagione 1980-1981 è stata la settantottesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese.

Classifica finale

Verdetti
  West Ham United, Notts County e Swansea City promosse in First Division 1981-1982.
  Preston North End, Bristol City e Bristol Rovers retrocesse in Third Division 1981-1982.

Voci correlate
First Division 1980-1981
Third Division 1980-1981
FA Cup 1980-1981
Football League Cup 1980-1981
FA Charity Shield 1981

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981